Als Johannisbad bezeichnet man:
 Janské Lázně (deutsch: Johannisbad), einen Kurort im tschechischen Riesengebirge,
 Johannisbad (Zwickau), ein historisches Hallenbad in Zwickau.